Ха́ррисон Форд (; ) — американский актёр кино и телевидения, продюсер. Номинант на премию «Оскар», BAFTA, четырёхкратный номинант и обладатель специальной премии «Золотой глобус», а также почётного «Сезара». Наиболее известен по участию в серии фильмов «Звёздные войны» (ролью Хана Соло), «Индиана Джонс» (заглавной ролью), и дилогии «Бегущий по лезвию» (ролью Рика Декарда), а также по фильмам «Игры патриотов», «Беглец», «Самолёт президента», «К-19» и «Свидетель».

Биография 

Харрисон Форд родился 13 июля 1942 года в городе Чикаго (штат Иллинойс, США). Его отец Кристофер Форд (1906—1999), происходил из ирландской семьи. Его бабушка, Анна (Нехама) Лифшиц родилась в Российской империи в еврейской семье за чертой оседлости в Минске.  В 1907 году она эмигрировала в США и обосновалась в Бруклине (Нью-Йорк). В 1906 году в Америку из Российской Империи (тоже из Минска) приехал Гарри Нидельман, устроившийся водителем трамвая. После свадьбы в 1917 году, в Бруклине, у Гарри и Анны родилась дочь — Дора, ставшая позднее Дороти (1917—2004). Дора Нидельман вышла замуж за ирландца Кристофера Форда (1906—1999), и в их семье был рождён будущий актёр Харрисон Форд. Своё имя актёр получил в честь деда Гарри.

В 1960 году он окончил школу и поступил в  (штат Висконсин). В 1964 году он переехал в Лос-Анджелес, где заключил контракт с Columbia Pictures. Сначала Харрисон Форд считался актёром-неудачником, особенно после того, как при монтаже были вырезаны все его сцены из фильма «Забриски-пойнт». После этого он забросил карьеру и стал плотником. Однажды Джордж Лукас случайно встретил его и пригласил на съёмки фильма «Американские граффити» (1973).

Харрисон Форд — один из наиболее высокооплачиваемых киноактёров последней четверти XX века. Его наиболее известными ролями являются роли космического пилота Хана Соло в серии фильмов «Звёздные войны» и археолога, любителя приключений Индианы Джонса в «Искателях утраченного ковчега» и последующих сиквелах.

В 1985 году снялся в романтическом фильме «Свидетель», за который получил первую и последнюю номинацию на премию «Оскар».

Своё согласие на участие в четвёртой части приключений Индианы Джонса («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа») Харрисон Форд дал при условии, что вся прибыль от проката кинокартины будет разделена между ним, Стивеном Спилбергом и Джорджем Лукасом.

Форд сыграл главные роли во многих голливудских фильмах, принёсших рекордные кассовые сборы, среди них «Самолёт президента» и «Беглец».

В 2002 году Форда наградили «Золотым глобусом» за вклад в кинематограф.

Форд принял участие в рекламной кампании игры Uncharted 3: Drake’s Deception на территории Японии.

Личная жизнь 

В 1964 году Харрисон Форд женился на Мэри Маркард. В 1966 году у них родился сын Бенджамин, ставший шеф-поваром (он владеет рестораном и даже выпустил свою книгу), а в 1969 году — сын Уиллард, который занимается бизнесом и основал собственную фирму по производству мебели. Однако в 1979 году супруги развелись.

В 1983 году актёр женился во второй раз. Его новой избранницей стала сценаристка Мелисса Мэтисон. В 1987 году на свет появился их сын Малкольм, а в 1990 — дочь Джорджия. Оба ребёнка последовали по стопам отца, связав свою жизнь с шоу-бизнесом. В 2001 году брак Форда и Мэтисон распался.

В третий раз Харрисон женился в 2010 году. Его супругой стала актриса Калиста Флокхарт. У них есть сын Лиам (род. 2001), усыновлённый Флокхарт до брака с Фордом.

Также у актёра есть внучка Джулиана (род. 1997) и двое внуков: Элиел (род. 1993) и Этан (род. 2000).

В автобиографии «», вышедшей в 2016 году, актриса Кэрри Фишер утверждала, что у неё был трёхмесячный роман с Фордом во время съёмок фильма «Звёздные войны» в 1976 году.

Харрисону Форду запрещён въезд в КНР, поскольку он поддерживает Далай-ламу, а его вторая супруга Мелисса Мэтисон написала сценарий к фильму Мартина Скорсезе «Кундун» (1996), порицающий вторжение китайцев в Тибет.

Муравей Pheidole harrisonfordi назван в честь актёра.

Фильмография

Номинации и награды

Примечания

Ссылки 

 

 
Голливудская «Аллея славы»
Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру
Лауреаты премии Сесиля Б. Де Милля
Выжившие в авиакатастрофах
Киноактёры США
Выпускники Рипонского колледжа